Голдшмидт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голдшмидт, Отто (1829—1907) — британский композитор германского происхождения.
 Голдшмидт, Пол (род. 1987) — американский профессиональный бейсболист
 См. также 
 Гольдшмидт